Pentadien ist der Name von mehreren isomeren Verbindungen mit der Summenformel C5H8 aus der Gruppe der Alkadiene:

 1,2-Pentadien
 1,3-Pentadien
 1,4-Pentadien
 2,3-Pentadien